Ophiocreas är ett släkte av ormstjärnor. Ophiocreas ingår i familjen Asteroschematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiocreas